Achille Meneghini (1889-1941) – militare italiano
Andrea Meneghini (1806-1870) – politico italiano
Elisa Meneghini (1997) – ginnasta italiana
Giovanna Meneghini (1868-1918) – religiosa ed educatrice italiana
Giovanni Battista Meneghini (1895-1981) – imprenditore italiano
Giuseppe Meneghini (1811-1889) – naturalista e politico italiano
Vittorio Meneghini (1900-1943) – militare italiano